Barmbek-Nord, un barri d'Hamburg
 Barmbek-Süd, un barri d'Hamburg
 Barmbek (estació), una estació major a les línies U1, U2 i S1 del metro d'Hamburg